Cassette betekent doosje. 

Het woord kan gebruikt worden voor een doos die een film, magneetband, inktlint bevat en die als geheel in een apparaat (bandrecorder, schrijfmachine) wordt geplaatst.
Het woord kan in die betekenis betrekking hebben op:
 Filmcassette voor vlakfilm
 Muziekcassette
 Videocassette
Andere woorden komen ook voor in deze betekenis. Een kleinbeeldfilm bevindt zich in een patroon. Een cd kan zich bevinden in een caddy.

Andere betekenissen:
 Cassette (boeken), een foedraal voor boeken of grammofoonplaten
 Een doos voor tafelzilver
 Cassette (architectuur)
 Cassette (fiets), de tandwielen bij het achterwiel